„Тебе желим ноћас” је шести албум Нина Решића, издат 1996. године.

Списак песама 

 Љубав је слепа 
 Мирис зрелих јабука 
 Када одем 
 Не могу више 
 Плачи ноћас 
 Оловне кише 
 Пријатељи где сте ми 
 Остани у мојим песмама 
 Чија ли си селе 
 У мом крају 
 Заборави (Крај)

Албуми 1996.
Албуми издати за ПГП РТС